Бомо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 19 км на північ від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2017 року Бомон і Сен-Сір було об'єднано в новий муніципалітет Бомон-Сен-Сір.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 778 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1903,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бомон на сайті французького Національного інституту географії
 Бомон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна